Univers Demain est une compagnie 
de référencement de site internet fondée en Isère en 2008 par Hugo Annequin et Guillaume Silvin.

Histoire 
La société a été placée en liquidation judiciaire le .

Liens externes 
 Site Officiel

Notes et références 

Entreprise fondée en 2008
Entreprise française disparue